Петер — ім'я (український відповідник — Петро) та прізвище.

Прізвище 

 Костянтин Петер (1893 — 1953) — український військовик, сотник армії УНР, майор УПА.
 Янош Петер (1910 — 1999) — угорський політик і дипломат, міністр закордонних справ Угорської Народної Республіки (1961 — 1973).

Ім'я 

 Албанське ()
 Данське ()
 Нідерландське ()
 Німецьке ()
 Норвезьке ()
 Словацьке ()
 Словенське ()
 Угорське ()
 Шведське ()

Інше 
 1716 Петер — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища
Угорські прізвища